Amerikai Egyesült Államok
 Bingham (Dél-Karolina)
 Bingham (Georgia)
 Bingham megye (Idaho)
 Bingham (Illinois)
 Bingham (Iowa)
 Bingham (város, Maine)
 Bingham (statisztikai település, Maine)
 Bingham (Nebraska)
 Bingham (Nyugat-Virginia)
 Bingham (Utah)